Legit (englisch für echt) steht für

 Legit (schottische Fernsehserie), schottische Sitcom (2006–2007)
 Legit (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2013–2014)
 B-Legit (* 1971), US-amerikanischer Rapper